Robot Tank era um autêntico simulador, provavelmente um dos primeiros simuladores de Video game. Foi criado pela Activision para o sistema Atari 2600, e foi lançado em 1983. O jogador tinha em suas mãos o controle de um moderno tanque de guerra computadorizado. Esse veículo possuía quatro sensores,que eram ativados quando o tanque era parcialmente atingido pelo inimigo. A saber:
-	sensor de visão: quando o tanque era parcialmente atingido no visor de campo, a tela começava a piscar, dificultando a visão do jogador no campo de batalha.
-	Sensor do canhão: o jogador tinha seu poder de fogo limitado em 50%, dificultando dessa forma uma ação mais ofensiva.
-	Sensor móvel: a mobilidade do veículo ficava seriamente comprometida, tornando o tanque um alvo fácil para os inimigos (especialmente na neve).
-	Sensor do radar: o radar – localizado sempre na parte inferior da tela – parava de funcionar, não permitindo que o jogador localizasse o inimigo à longa distância.

Além desses quatro sensores, o tanque- robô possuía outro sensor adicional, que informava ao jogador sobre as intempéries, como chuva, neblina, neve, etc.

Ligações externas
Atari Age, em inglês.
Atari no Brasil, em português. 

Jogos para Atari 2600
Jogos eletrônicos de 1983
Jogos exclusivos para Atari 2600